Schwertner ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus John Schwertner (1870–1939), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Wichita
 David Schwertner (auch: Schwerdtner; 1625–1666), deutscher Ethnologe und lutherischer Theologe
 Edwin Schwertner (1932–2016), deutscher Politiker (SED), Büroleiter des Politbüros des ZK der SED
 Erich Schwertner (1918–1965), deutscher Politiker der FDP/DPS
 Klaus Schwertner (* 1976), österreichischer Sozialmanager und seit 2013 Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien

Siehe auch
 Schwerdtner